

Patronyme 

 Jean Ping (1942-), diplomate et homme politique gabonais ;
 Franck Ping (1971-), son fils, entrepreneur gabonais.
 Wang Ping, actrice taïwanaise.
Sur l'origine du nom de famille Ping, voir  .

Toponyme 

 Ping, rivière thaïlandaise.

Autres 
 Ping, commande informatique permettant de tester l'accessibilité d'une autre machine à travers un réseau IP ;
 Ping, message permettant à un blogue d'informer un ou plusieurs serveurs que son contenu a été modifié ;
 Ping (2010-2012), réseau social musical de Apple ;
 Ping, marque d’équipement de golf.